La Supermente es una criatura perteneciente al universo de StarCraft. Controlaba a los terribles Zerg mediante una fortísima conexión psíquica y mental con la que los dirigía y expandía. Sus orígenes se hallan inmersos dentro de la cultura de los Xel'Naga, creada por estos para lograr una especie que sea pura en esencia. Ésta pronto se rebeló contra sus creadores expulsándolos de Zerus. Y así comenzó una era de prosperidad de los Zerg, en la que invadieron multitud de planetas gracias a la perfecta estrategia de la Supermente, logrando, bajo su mando, asimilar dentro del enjambre a las criaturas más fuertes con las que ellos se topaban y de este modo seguir evolucionando la eficacia y superioridad de la raza, creando así La Colmena.

La conexión con los Zerg 

Los Xel'Naga hicieron que la Supermente tuviera un completo control sobre las cepas Zerg, para no cometer el mismo error que cometieron con los Protoss: Hacerlos orgullosos. Pero a la Supermente no le resultaba fácil tener que controlar a tantos millones de Zerg ella sola, así que creó una nueva casta constituida por los Cerebrados. Los Cerebrados tenían encargadas misiones específicas como matar, conquistar, dominar, o construir. Alrededor de ella se realiza la trama de todo el juego prácticamente. La Supermente posteriormente descubre la existencia de los Protoss y también que fueron producto de los experimentos protogenéticos de los Xel'naga, entonces pronosticó que muy pronto ambas especies colisionarían en un apocalíptico encuentro. La Supermente planea la invasión de Aiur, planeta hogar de los Protoss. En el episodio III es destruida por el valiente sacrificio del Ejecutor y Alto Templario Protoss Tassadar, por lo que este se vuelve un héroe, pero los cerebrados al mando de Daggoth crearon una nueva Supermente que será parte de los Terrans en el episodio V, donde es capturada y tratada por los médicos Terrans y luego destruida nuevamente. A partir de esto Kerrigan toma el control de los enjambres Zerg.

La segunda Supermente 

La Supermente original fue destruida por un héroe Protoss, Tassadar, que se sacrificó para matarla, pero pronto una nueva Supermente apareció. Ésta acabó siendo dominada por las fuerzas del DUT. Pero Sarah Kerrigan, mutada por la primera Supermente, liberó a la segunda, la depuso (obligando a los Templarios tétricos Protoss a destruirla), y tomó el mando del imperio Zerg, destruyendo todas las tropas del DUT que estaban en Char, y consiguiendo así unificar a los cerebrados y convertirse en la Reina de Espadas, de este modo la línea de gobierno de la Supermente fue erradicada por completo.

Zerg